Theater (kunstvorm), cultuuruitingen waarbij levende personen optreden voor een publiek
 Theater (gebouw), een gebouw waar dergelijk amusement wordt aangeboden
 Bioscoop, een publieke uitgaansgelegenheid voor het bekijken van films
 Anatomisch theater, een zaal waar vroeger anatomische lessen werden gegeven